Список видов млекопитающих Французской Гвианы составлен на основе данных МСОП. Список насчитывает 16 видов отряда хищных (Carnivora), 20 — китопарнокопытных (Cetartiodactyla), 101 — рукокрылых (Chiroptera), 4 — броненосцев (Cingulata), 13 — опоссумов (Didelphimorphia), 5 — неполнозубых (Pilosa), 6 — приматов (Primates), 30 — грызунов (Rodentia) и по одному виду из отрядов зайцеобразных (Lagomorpha), непарнокопытных (Perissodactyla) и сирены (Sirenia). В перечень не включён человек разумный, а также одомашненные или интродуцированные им виды.

Природоохранные статусы 
Из 199 указанных в таблице видов, 1 — находится под угрозой исчезновения, 7 — являются уязвимыми, 5 — близки к угрожающего состояния, для 20 видов данных недостаточно.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список 

</center>

Примечания

Источник 
 Составленный с помощью расширенного с помощью веб-сайта МСОП

Французская Гвиана
Французская Гвиана